Bohra, Borah o Bohora, del guyaratí con el significado de 'comerciante', se puede referir a:

Una comunidad mustaalí:
Bohra Alaví, una rama de la comunidad mustaalí
Bohra Da'udí, una rama de la comunidad mustaalí
Bohra Hebtiahs, una rama de la comunidad mustaalí
Bohras Pataníes, una rama de la comunidad mustaalí
Bohra Sulaymaní, una rama de la comunidad mustaalí
Kuthaliya Bora o Bohra, una casta hindú que se encuentra en el Estado de Uttarakhand en India

Personas
A. D. Bohra (1918-2007)
Ramkumar Bohra (1928-1991)

Además
Bohra, un género extinto de marsupial